

Persone 
 Ewald Hecker – psichiatra tedesco
 Florian Hecker – musicista tedesco
 Friedrich Karl Franz Hecker – rivoluzionario tedesco
 Isaac Thomas Hecker – presbitero statunitense, fondatore della congregazione dei paolisti
 Johann Julius Hecker – educatore tedesco
 Justus Hecker – fisico e scrittore medico tedesco
 Maximilian Hecker – musicista tedesco
 Scott Hecker – editore del suono
 Siegfried S. Hecker – metallurgista e scienziato statunitense
 Tim Hecker – musicista canadese

Altro 
 Hecker – villaggio dell'Illinois
 Hecker – azienda motociclistica tedesca